Jaworzyna – nazwa geograficzna miejscowości lub ich części, szczytów gór, rzek itp.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Jaworzyna – część miasta Krynica-Zdrój
 Jaworzyna – część miasta Szczyrk
 Jaworzyna – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Oporów
 Jaworzyna – część wsi Kokuszka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój

Szczyty 
Jaworzyna to często spotykana nazwa, nadawana szczytom w polskich Karpatach. Etymologia pochodzi od nazwy drzewa – jaworu.
 Jaworzyna (997 m) – szczyt w Beskidzie Makowskim (w Grupie Mędralowej)
 Jaworzyna (825 m) – szczyt w Beskidzie Makowskim (w Paśmie Solnisk)
 Jaworzyna (Groń Jana Pawła II, 890 m) – szczyt w Beskidzie Małym
 Jaworzyna (662 m) – szczyt w Beskidzie Małym (nad Krzeszowem)
 Jaworzyna (861 m) – szczyt w Beskidzie Małym (nad Tresną)
 Jaworzyna (822 m) – szczyt w Beskidzie Niskim (Góry Grybowskie)
 Jaworzyna (Jaworzyna Krynicka, 1114 m) – szczyt w Beskidzie Sądeckim, w Paśmie Jaworzyny
 Jaworzyna (947 m) – szczyt w Beskidzie Sądeckim, w Paśmie Radziejowej
 Jaworzyna (1020 m) – szczyt w Beskidzie Śląskim (w masywie Baraniej Góry)
 Jaworzyna (1045 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim (nad przełęczą Glinka)
 Jaworzyna (1047 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim (nad przełęczą Głuchaczki)
 Jaworzyna (1021 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim (w dolinie Rycerki)
 Jaworzyna (1052 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim (w Grupie Oszusa nad Soblówką)
 Jaworzyna (1173 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim (w Grupie Wielkiej Raczy)
 Jaworzyna (943 m) – szczyt w Gorcach
 Jaworzyna – szczyt w Gorcach
 Jaworzyna – szczyt w Małych Pieninach
 Jaworzyna (1581 m) – szczyt w Tatrach Zachodnich (w północno-zachodniej grani Grzesia)
 Jaworzyna Konieczniańska (881 m) – szczyt w Beskidzie Niskim
 Jaworzyna Kamienicka (1288 m) – szczyt w Gorcach
 Jaworzyna Ponicka (995 m) – szczyt w Gorcach

Hale i polany 
 Hala Jaworzyna – hala w Beskidzie Sądeckim
 Jaworzyna – polana na Jaworzynie Kamienickiej w Gorcach
 Jaworzyna – polana na zachodnich stokach Turbacza w Gorcach
 Jaworzyna – polana w Porębie Wielkiej w Gorcach
 Jaworzyna Obidowska – polana w Gorcach w miejscowości Obidowa
 Hala Jaworzyna pod Furkaską – hala w Tatrach Zachodnich
 Hala Jaworzyna pod Skrzycznem – hala w Beskidzie Śląskim
 Hala Jaworzyna Rusinowa – hala w Tatrach Wysokich
 Polana Jaworzyna – polana w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach

Inne 
 Jaworzyna – potok w Beskidzie Sądeckim
 Jaworzyna – potok w Górach Sowich
 jaworzyna – określenie lasu liściastego z dominacją jaworu.
 Jaworzyna – używana w latach 1977–1981 oficjalna nazwa wsi Dachnów w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Cieszanów

Zobacz też 

 Jaworzyna Tatrzańska
 Jaworzyna Śląska
 Jaworzyna Spiska (gmina)
 Jaworzynka
 Javorina
 Jaworz

Nazwy miejscowości w Polsce